

Persone

Letterati 
 Aaron Bernstein (1812-1884) – giornalista tedesco
 Carl Bernstein (1944) – giornalista statunitense
 Charles Bernstein (1950) - poeta statunitense
 Eduard Bernstein (1850-1932) – politico, filosofo e scrittore tedesco
 Harry Bernstein (1910-2011) – scrittore britannico naturalizzato statunitense
 Henri Bernstein (1876-1954) – drammaturgo francese
 Lewis Bernstein Namier (1888-1960) – storico polacco naturalizzato britannico

Musicisti 
 Alexander Bernstein (1955) – compositore statunitense
 Charles Bernstein (1943) – compositore statunitense
 Elmer Bernstein (1922-2004) – compositore statunitense
 Leonard Bernstein (1918-1990) – compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense

Scienziati 
 Daniel Bernstein (1971) – matematico e informatico statunitense
 Felix Bernstein (1878-1956) – matematico tedesco
 Jeremy Bernstein (1929) – fisico statunitense
 Julius Bernstein (1839-1917) – fisiologo tedesco
 Sergej Natanovič Bernštejn (1880-1968) – statistico e matematico sovietico
 Vladimiro Bernstein (1900-1936) – matematico italiano

Altre attività 
 Caron Bernstein (1970) – modella, attrice e cantante sudafricana
 Jacob Bernstein (1885-1959) – scacchista statunitense di origine lituana
 Jamie Bernstein (1952) – attrice, cantante e scrittrice statunitense
 Joe Bernstein (1899-1975) – giocatore di poker e di blackjack statunitense
 Josh Bernstein (1971) – conduttore televisivo statunitense
 Ossip Bernstein (1882-1962) – scacchista ucraino naturalizzato francese
 Walter Bernstein (1919-2021) – regista e sceneggiatore statunitense
 Zalman Bernstein, nato Sanford Bernstein (1926-1999) – imprenditore e filantropo statunitense

Geografia

Austria 
 Bernstein – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Castello di Bernstein – castello situato a Bernstein

Germania 
 Bernstein – frazione di Windischeschenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Bernstein – frazione di Wunsiedel, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Bernstein am Wald – ex comune ora frazione di Schwarzenbach am Wald, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Polonia 
 Bernstein – antico nome tedesco di Pełczyce, comune nel distretto di Choszczno (Pomerania Occidentale)

Ucraina 
 Bernstein – antico nome tedesco di Burštyn, città nel distretto di Halych (Ivano-Frankivs'k)

Altro 
 4476 Bernstein – asteroide della fascia principale
 Crash & Bernstein – serie televisiva statunitense
 Sammy Bernstein – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altri progetti